Arak steht für:
 Arak (Spirituose), einen Anisschnaps
 den Zahnbürstenbaum, der auch als Arakbaum bekannt ist
 eine von einem Musikensemble begleitete Geisterbeschwörungszeremonie in Kambodscha, siehe Chapey dang veng#Phleng arak

Folgende Orte tragen den Namen Arak:
 Arak (Stadt), eine Stadt im Iran
 Arak (Syrien), ein historisches Oasendorf in Syrien
 Arak (Russland), ein Dorf in der Republik Dagestan, Russland
 Arak (Ungarn), ein Dorf in Ungarn bei Mosonmagyaróvár
 Arak-Schlucht, algerische Landschaft zwischen In Salah und Tamanrasset
 Arak (Algerien), ein Dorf in Algerien bei der o. g. Schlucht
 Arak (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Markazi im Iran

Siehe auch:
 Arrak, eine asiatische Spirituose